Brande kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Brande (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Them Sogn, Silkeborg Kommune
 Brande (Brande Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brande Sogn, Ikast-Brande Kommune

 se også
 Brand (flertydig)